Baciu este un nume propriu românesc care se poate referi la

Nume de localități
 Baciu, Cluj, reședința comunei cu același nume
 Baciu, Teleorman, localitate din Județul Teleorman

Nume de râuri
 Râul Baciu, Gârbău
 Râul Baciu, Tâmpa
 Râul Baciu, Văsălatu

Nume de fotbaliști
 Eugen Baciu (n. 25 mai 1980) 
 Marius Baciu (n. 1 mai 1975)

Nume de politicieni
 Emilian Baciu, senator român
 Mihai Baciu, deputat român
 Severin Baciu (n. 4 iunie 1926), deputat român 

Nume de scriitori
 Camil Baciu (n. 1926 - d. aprilie 2005) ziarist și scriitor român de SF
 Dorin Baciu (n. 6 septembrie 1942), prozator român
 Maria Baciu (n. 4 martie 1942), poetă română

Altele
 Marian Baciu (n. 1974) regizorul și scenarist român
 Ion R. Baciu (n. 1921 - d. 2004) medic român, membru titular al Academiei Române

Vezi și 
 Ion Baciu (dezambiguizare)

Toponime românești
Nume proprii
Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale